Schloss Alfdorf steht für:

 Oberes Schloss (Alfdorf)
 Unteres Schloss (Alfdorf)